Церковь Святого Степаноса (Стефана) ()— армянская церковь в Ларнаке на острове Кипр.

История 

Церковь Святого Степаноса была построена 1909 году армянами, спасшимся от Киликийского погрома 1909 года в память о жертвах этой страшной трагедии. Настоятелем храма является отец Машдоц (Маштоц) Ашкарьян.

Галерея

См. также 

 Список армянских храмов мира
 Монастырь Галия

Внешние ссылки 
 Фотографии армянских храмов Кипра
 Официальный сайт церкви
 hayem.org — Сайт армян Кипра
 gibrahayer.com — Сайт армян Кипра

Примечания 

Храмы, построенные в 1909 году
1909 год на Кипре
Ларнака
Культовые сооружения Ларнаки
Ларнака
Армянские храмы XX века
Культовые сооружения по алфавиту